El término Nueva ola puede referirse a:

Cine 
 Nueva ola, tendencia cinematográfica surgida en Francia a principios de los años 1950 y culmina a finales de los años 1960.

Literatura 
 Nueva ola, movimiento literario de ciencia ficción.

Música 
 Nueva ola, movimiento musical pop en Latinoamérica surgido a inicios de los años 1960.
 New wave, movimiento musical surgido en Estados Unidos y el Reino Unido a finales de los años 1970 tras la explosión del punk.
 Neue Deutsche Welle (en alemán "Nueva ola alemana"), movimiento musical surgido en Alemania a fines de los años 1970.
 New wave of new wave, denominación acuñada por la prensa musical británica para englobar a determinados grupos como Elástica, Ash o These Animal Men que se inspiraban en la Nueva ola original y que fue inmediatamente anterior a la denominación Britpop.